Kusu kann bedeuten:

 eine Insel bei Singapur, siehe Kusu (Insel)
 eine Gattung der Beuteltiere, siehe Kusus
 ein Landkreis in Japan, siehe Kusu-gun (Ōita)
 Stadt in Japan, siehe Kusu (Ōita)
 eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Kusu (Sprache)
 eine Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Kusu (Ethnie)